

Waaxens est le nom en néerlandais de deux villages de la Frise, pour lesquels le nom frison est Waaksens.
 Waaxens, village de la commune de Littenseradiel, dont le nom officiel est en frison Waaksens.
 Waaxens, village de la commune de Dongeradeel, nom officiel en néerlandais.